Никола́й Васи́льевич Комаро́в:
 Комаров, Николай Васильевич (1831—после 1875) — прапорщик русской армии, один из основателей Владивостока.
 Комаров, Николай Васильевич (1921—1945) — полный кавалер ордена Славы.